Caldwell House steht für:

 Caldwell House (East Renfrewshire), bei Uplawmoor, Schottland

im NRHP gelistete Objekte:
 Caldwell House (Arkansas), NRHP-Nr. 91001347
 Caldwell House (Boyle County, Kentucky), NRHP-Nr. 83002579
 Caldwell House (Shelby County, Kentucky), NRHP-Nr. 88002939
 Caldwell House (Louisiana), NRHP-Nr. 95001321
 Caldwell House (Texas), NRHP-Nr. 83004491